Ponto puede referirse:

 al Reino del Ponto, estado de la antigüedad ubicado en el norte de Anatolia, actual Turquía;
 a Ponto, en la mitología griega, Ponto o Pontos era un antiguo dios del mar; o
 a la actual Región del Ponto;
 al dialecto griego póntico;
 la República del Ponto.